Stepputat oder Steputat ist der Familienname folgender Personen:

 Olaf Stepputat (* 1965), ehemaliger deutscher Politiker der FDP
 Wilhelm Steputat (1868–1941), deutscher Schriftsteller, Jurist und Politiker preußisch-litauischer Abstammung
 Sein Deutsches Reimlexikon wird ebenfalls als Steputat bezeichnet.
 Willi Steputat (1888–1946), deutscher Ringer und Sportfunktionär